Xaruque, Xaruque Begue, Shahrukh, Shah Rukh, Shahrukh Beg, Shahrukh Bek, Shahrokh, Chakhruk e outras variantes semelhantes podem referir-se a:

Xaruque Mirza — filho e sucessor de Tamerlão no trono do Império Timúrida 
Xaruque Begue (Cocande) — fundador do estado da Ásia Central que depois ficaria conhecido como Canato de Cocande 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história